Quinze-Janvier ou XV-Janvier ou 15-Janvier, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

15 janvier, quinzième jour de l'année du calendrier grégorien.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en langue française 

Les événements rappelés par cet odonyme sont notamment :

En France,

 Le  : Création de la commune de Sainte-Marie, détachée de celle de Bains-sur-Oust en Ille-et-Vilaine.
 Le  : Création de la commune d'Aux-Marais, détachée de Saint-Martin-le-Nœud, dans l'Oise.

En Tunisie,

 Le  : Discours de Habib Bourguiba à Bizerte, appelant à la révolte armée afin de mettre fin au protectorat français.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies en langues étrangères 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 15 de Enero » ou « Quince de Enero »
 Au Mexique : événements non connus
 « (Calle) 15 de Enero », à Puebla, dans l'État de Puebla.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langues étrangères

Voir aussi 

Homonymie
15